Đurđević ist der Familienname folgender Personen:

 Dalibor Đurđević (* 1973), serbischer Fußballschiedsrichter
 Ignjat Đurđević (1675–1737), kroatischer Dichter, Übersetzer und Astronom
 Ivan Đurđević (* 1977), serbischer Fußballspieler